Мансу́рово — название населённых пунктов в России.

 Мансурово — деревня в Бирском районе Башкортостана.
 Мансурово — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Мансурово — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Мансурово — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Мансурово — село в Сафакулевском районе Курганской области.
 Мансурово — деревня в Советском районе Курской области.
 Мансурово — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Мансурово — село в Истринском районе Московской области.
 Мансурово — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.

См. также